As It Was – singolo di Harry Styles del 2022
 Liam Gallagher: As It Was – docufilm su Liam Gallagher del 2019